9M steht für:
 die Fluggesellschaft Central Mountain Air
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Malaysia